Alexij může být:

 Alexij (Antipov) – kněz ruské pravoslavné církve a biskup buzulukský a soročinský
 Alexij (Jelisejev) – kněz ruské pravoslavné církve a biskup galičský a makarjevský
 Alexij (Zanočkin) – kněz ruské pravoslavné církve, biskup kafský a vikář chersonské eparchie